Holandia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – występ kadry sportowców reprezentujących Holandię na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku.

W kadrze znalazło się 33 zawodników – 16 mężczyzn i 17 kobiet. Reprezentanci Holandii wystąpili w 26 konkurencjach w 4 dyscyplinach sportowych. 

Funkcję chorążego reprezentacji Holandii podczas ceremonii otwarcia pełnił panczenista Jan Smeekens, a podczas ceremonii zamknięcia – panczenistka Ireen Wüst. Reprezentacja Holandii weszła na stadion jako 5. w kolejności, pomiędzy ekipami z Południowej Afryki i Norwegii.

Pierwsze medale, już w pierwszym dniu startów finałowych, zdobyły łyżwiarki szybkie, zajmując całe podium w biegu na 3000 m: Carlijn Achtereekte złoto, Ireen Wüst srebro, a Ireen Wüst brąz. Tego samego dnia srebro w short tracku zdobył Sjinkie Knegt. Następnego dnia swój trzeci z rzędu złoty medal olimpijski w biegu na 5000 m zdobył panczenista Sven Kramer.

Ireen Wüst w starcie na 1500 m kobiet zdobyła piąty złoty medal olimpijski w karierze. Ponadto wywalczyła dwa srebrne medale. Złoto w biegu na tym samym dystansie w rywalizacji mężczyzn wywalczył Kjeld Nuis, który triumfował również na 1000 m.

Złoto z nowym rekordem olimpijskim na 1000 m kobiet zdobyła Jorien ter Mors. W Pjongczangu ter Mors zdobyła również brązowy medal w sztafecie w short tracku. Holenderskie panczenistki zwyciężyły finał B z nowym rekordem świata (4:03,471) i zdobyły brąz dzięki dyskwalifikacji sztafet kanadyjskiej i chińskiej. W ten sposób Jorien ter Mors została pierwszą kobietą w historii igrzysk olimpijskich, która zdobyła medale w dwóch różnych dyscyplinach sportowych podczas jednej edycji zimowych igrzysk olimpijskich.

Multimedalistką igrzysk w Pjongczangu została również Suzanne Schulting, która w short tracku wywalczyła złoto i brąz.

Reprezentanci Holandii zdobyli w sumie 20 medali – 8 złotych, 6 srebrnych i 6 brązowych. Były to trzecie z rzędu igrzyska olimpijskie, po Soczi (2014) i Rio de Janeiro (2016), podczas których Holendrzy zdobyli 8 złotych medali. Dorobek medalowy Holandii dał jej piąte miejsce w klasyfikacji medalowej igrzysk.

Był to 21. start reprezentacji Holandii na zimowych igrzyskach olimpijskich i 48. start olimpijski, wliczając w to letnie występy.

Statystyki według dyscyplin 
Reprezentanci Holandii wzięli udział w zawodach w czterech dyscyplinach sportowych. Najliczniejszą reprezentację, liczącą 20 osób, stanowili łyżwiarze szybcy. Spośród reprezentantów Holandii jedna zawodniczka startowała w dwóch dyscyplinach – Jorien ter Mors wystąpiła w short tracku i w łyżwiarstwie szybkim na długim torze

Medale

Skład reprezentacji

Łyżwiarstwo szybkie

Short track 

W składzie sztafety kobiet była też Rianne de Vries, jednak nie wystąpiła w żadnym biegu i w efekcie nie została medalistką igrzysk.

Skeleton

Snowboarding 

W kadrze olimpijskiej był też Niek van der Velden, który nie wystartował w zawodach. Podczas jednego z treningów, jeszcze przed rozpoczęciem kwalifikacji w slopestyle’u, uległ wypadkowi, w wyniku którego złamał rękę.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2018
Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018
2018 w Holandii